Дуврен:

 Дуврен — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Бетюн, кантон Дуврен.
 Дуврен — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале. Входит в состав округа Бетюн.